Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Jan Kodeš 5–7, 6–2, 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie 
 Guillermo Vilas (campione)
 Manuel Orantes (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1977